Marhold ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Marhold (* 1955), österreichischer Rechtswissenschaftler und ordentlicher Universitätsprofessor
 Irene Marhold (1932–2017), deutsche Schauspielerin
 Karol Marhold (* 1959), slowakischer Botaniker und Universitätsprofessor
 Tobias Marhold (* 1969), deutscher Politiker (SPD), MdB
 Wilhelm Marhold (* 1953), österreichischer Gynäkologe, Krankenhausmanager

Marhold bezeichnet:
 Carl Marhold Verlag, auch Carl Marhold Verlagsbuchhandlung, ehemaliger deutscher Verlag